Franz-von-Paola-Kirche, Franz-de-Paula-Kirche nennt man die Kirchen, die dem heiligen Franz von Paola (lat. Franciscus de Paula, um 1436–1507), Gründer des Paulanerordens, gewidmet sind. Patrozinium ist der 2. April.

 Hauptkirchen sind die Titelkirche in Rom, San Francesco di Paola ai Monti, sowie San Francesco di Paola in Paola (Kalabrien), Geburtskirche des Heiligen.
  … Titelkirchen, Kathedralkirchen (Bischofskirchen), Basiliken, Sanktuarien u. ä.
Ordenskirchen siehe auch → Paulanerkirche

In anderen Sprachen:
;
;
;

Liste

Brasilien 
  Kathedrale São Francisco de Paula, Pelotas, Rio Grande do Sul
 São Francisco de Paula, Ouro Preto, Minas Gerais
 São Francisco de Paula, Rio de Janeiro

Deutschland 
 St. Franz von Paula (Unggenried), Mindelheim, Bayern

Frankreich 
 St-François-de-Paule (Fréjus)
 St-François-de-Paule (Nizza)

Italien 

(Stadt, Provinz, Region)
 Chiesa di San Francesco di Paola, Acri, Cosenza, Kalabrien
 Chiesa di San Francesco di Paola, Cagliari-Marina, Cagliari, Sardinien
 Chiesa di San Francesco di Paola, Ciminna, Palermo, Sizilien
 Chiesa San Francesco di Paola, Castelleone di Suasa, Ancona, Marche
 Chiesa San Francesco di Paola, Firenze, Florenz, Toskana
 Chiesa di San Francesco di Paola, Forio d’Ischia, Napoli, Kampanien
 Chiesa di San Francesco di Paola, Gallipoli, Lecce, Apulien
 Chiesa di San Francesco di Paola, Gela, Caltanissetta, Sizilien
  Basilica San Francesco di Paola, Genua, Ligurien
 Chiesa parrocchiale di San Francesco di Paola, Casamorcia, Gubbio, Perugia, Umbrien
 Chiesa San Francesco di Paola, Laureana di Borrello, Reggio Calabria, Kalabrien
 Chiesa San Francesco di Paola, Luzzi, Cosenza, Kalabrien
 Chiesa San Francesco di Paola Mazzarino, Caltanissetta, Sizilien
 Chiesa San Francesco di Paola, Messina, Messina, Sizilien
 Chiesa San Francesco di Paola, Milano (Mailand), Milano, Lombardei
 Cappella Valerio-Longo, Modugno, Bari, Puglia
 Chiesa San Francesco di Paola, Montalto Uffugo, Cosenza, Kalabrien
  Basilika San Francesco di Paola (Neapel), Napoli-San Ferdinando, Neapel, Kampanien
  Basilica Santuario di San Francesco di Paola, Paola, Cosenza, Kalabrien
 San Francesco di Paola (Palermo), Sizilien
 Chiesa di San Francesco di Paola, Reggio Calabria-Catona, Reggio Calabria, Kalabrien
  Chiesa San Francesco di Paola dei Calabresi/ai Monti, Roma-Monti, Rom, Latium (Titelkirche)
  Santuario di San Francesco di Paola, Revine Lago, Treviso, Veneto
 Chiesa di San Francesco di Paola, San Giovanni in Fiore, Cosenza, Kalabrien
 Chiesa di San Francesco di Paola, Taranto, Taranto, Puglia
 Chiesa di San Francesco di Paola, Torino, Torino, Piemont
 Chiesa San Francesco di Paola, Venetia-Castello, Venetia, Veneto

Österreich 
 Welsche Kirche, Graz, Steiermark

Vereinigte Staaten 
 Saint Francis de Paula Church, Tularosa, New Mexico

Weblinks

Einzelnachweise 

FranzPaola